In 1928/29 werd het 25ste Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

FC Schalke 04 werd kampioen en Schwarz-Weiß Essen vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De eindronde voor vicekampioenen werd in knock-outfase gespeeld en Essen versloeg VfB Weidenau, SpVgg 04 Oberhausen-Styrum en SV Kurhessen 93 Kassel. Hierdoor maakte de club nog een kans op de nationale eindronde, door een testwedstrijd te spelen tegen de nummer drie uit de kampioenengroep. 

De kampioenengroep werd in twee groepen van vier verdeeld. Schalke werd winnaar van groep noord en ook van de finalegroep. Essen speelde nog tegen Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 voor het derde eindrondeticket, maar verloor. Na twee vroege uitschakelingen op rij kon Schalke nu overtuigend naar de tweede ronde na een 1:5 overwinning op Wacker 1895 Leipzig. Echter werd de club nu in de kwartfinale gestopt door Hertha BSC. 

Doordat de stad Gelsenkirchen het nieuwe stadion Glückauf-Kampfbahn voor Schalke betaalde werd deze clubnaam gewijzigd in FC Gelsenkirchen-Schalke.

1. Bezirksklasse

Groep A

Groep B

Finale
 Heen

 Terug

2. Bezirksklasse
Doordat de 1. Klasse herleid werd van 18 naar tien clubs was er dit jaar geen promotie mogelijk.

Essen

Groep A

Groep B

Gelsenkirchen

Herne

Bochum
Uit de groep Bochum zijn geen uitslagen meer bekend.

Dortmund

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1928/29